Ова листа рудника у Монголији је помоћни листа чланака о рудницима, и то оних који су активни, затворени или потенцијални рудници у Монголоји, организована по примарним минералним сировинама. Из практичних разлога, каменоломи на којима се експлоатишу камен, мермер и друге сличне сировине могу бити укључени у ову листу.

Угаљ и гвожђе

Гвожђе

Угаљ

Метали

Бакар

Злато

Волфрам

Референце

Спољашње везе 
 "Archived copy" .Archived from the original on 2014-12-31. Retrieved 2017-06-16

Рударство
Монголија
Рудници